Дорошенкове — село, Сумська область, Ямпільський район
 Дорошенкове — селище, Харківська область, Великобурлуцький район

 Дорошенкове — колишнє село Ленінського району Автономної Республіки Крим, зняте з обліку 22 вересня 2006 року
 Дорошенкове — колишнє село Долинського району Кіровоградської області, зняте з обліку 27 грудня 2002 року